Ring Ring est le premier album d'ABBA.
Ring Ring est une chanson d'ABBA.